Action populaire peut désigner :
 Action populaire, une revue créée en 1903 par les jésuites ;
 Action populaire, parti politique italien ;
 Action populaire, parti politique péruvien ;
 Action populaire, parti politique roumain ;
Actionpopulaire.fr (et l'application associée), réseau social de La France insoumise.

Voir aussi